Ранчо ел Солитарио има више значења:

 Ранчо ел Солитарио (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Солитарио, Ел Инхерто (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику